Ostfeld ist

 eine ältere Bezeichnung des Bergwerks Ibbenbüren
 Ostfeld (Bad Heilbrunn), Ortsteil der Gemeinde Bad Heilbrunn, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern

Ostfeld ist der Familienname folgender Personen:

 Henry Ostfeld (vor 1931–nach 1945), deutscher Berufsschullehrer, Schulbuchautor, Zeichner, Maler, Illustrator, Werbegrafiker und Fotograf
 Hermann Ostfeld (1912–1996), deutscher Rabbiner, Kriminologe, Psychotherapeut und Justizbeamter

Siehe auch:
 Osterfeld
 Ostfelden